

Geografia

Austria 
 Ottendorf – frazione di Großmugl, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Ottendorf – frazione di Strengberg, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Ottendorf an der Rittschein – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Francia 
 Ottendorf – antico nome tedesco di Courtavon, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Ottendorf – antico nome tedesco di Ottonville, comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Ottendorf – comune nel circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 Ottendorf – comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Ottendorf – ex comune ora frazione di Gädheim, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Ottendorf – ex comune ora frazione di Hainichen, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Ottendorf – ex comune ora frazione di Ottendorf-Okrilla, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Ottendorf – ex comune ora frazione di Sebnitz, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge  (Sassonia)
 Ottendorf-Okrilla – comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)

Repubblica Ceca 
 Ottendorf – antico nome tedesco di Otice, comune nel distretto di Opava (Moravia-Slesia)
 Ottendorf – antico nome tedesco di Otovice, comune nel distretto di Náchod (Hradec Králové)